Potter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David S.Potter
 Michael Cressé Potter